KSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qostanay (Kazakistan)